Arjasari (Arjasari), een plaats in Indonesië
Arjasari (Leuwisari), een plaats in Indonesië